Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Željko Krajan 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Albert Montañés (primo turno)
 Assente
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Dick Norman (semifinali)

 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)
 Marc López (quarti di finale)
 Juan-Albert Viloca-Puig (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2001